Marcel Szymko (ur. 23 lutego 1992 w Gdańsku) – polski żużlowiec.

Starty w lidze polskiej

Przypisy 
1.http://speedway.com.pl/riders/marcel-szymko/

Polscy żużlowcy
Żużlowcy Wybrzeża Gdańsk
Ludzie urodzeni w Gdańsku
Urodzeni w 1992